La División 3 de Gibraltar fue una liga de fútbol sala organizada por la Asociación de Fútbol de Gibraltar y el tercer nivel del sistema de ligas de fútbol sala de Gibraltar hasta la temporada 2017-18, tras la cual desapareció. 

Los equipos de esta división jugaban, además, la Futsal Rock Cup y la Copa de la División 3 de Gibraltar.

Sistema de competición 
El torneo se jugó bajo el sistema de todos contra todos. Al final de cada temporada el campeón ganaba un ascenso a la División 2 de Gibraltar; mientras que el último clasificado descendía a la División 4 de Gibraltar.

Resumen de temporadas (2014-2017) 
En esta sección se muestra un resumen muy breve de las temporadas 2014-15, 2015-16 y 2016-17.

Lista de campeones

Títulos por club

Estadísticas

Goleadores por temporada

Copa de la División 3 
La Copa de la División 3 fue un torneo jugado por eliminación directa solo por los equipos de la División 3.

Véase también 
 División 2 de Gibraltar
 División 4 de Gibraltar
 Futsal Rock Cup

Notas

Referencias 

Fútbol sala en Gibraltar